«Сяйво» — детский образцовый хор Нежинской музыкальной школы в городе Нежин, основанный в 1952 г. с 1982 его художественным руководителем является директор школы Сергей Александрович Голуб. Глубокое понимание хорового дела и изысканный художественный вкус руководителя обеспечивают успех в творческой работе над хоровыми произведениями разных эпох и жанров: народная музыка и церковная музыка, классическая музыка и современный модерн.

Репертуар 
В репертуаре произведения О. Лассо, Дж. Каччини, И. С. Баха, В. А. Моцарта, Дмитрия Бортнянского, Артемия Веделя, А. Вивальди, Дж. Россини, Александра Бородина, А. Дворжака, Георгия Струве, А. Николаи, А. Бородина, Николая Лысенко, Николая Леонтовича, Кирилла Стеценко, Евгений Станкович, Александра Костина, Леси Дычко и многих других зарубежных и украинских композиторов. Все произведения «Сяйво» исполняет только на языке оригинала — украинском, белорусском, русском, английском, немецком, итальянском.

С 1996 Сергей Голуб является одновременно регентом хора Воскресения кафедрального собора Всех Святых в Нежине. Это не могло не отразиться на формировании репертуара детского хора. В который все чаще входит духовная музыка отечественных композиторов: Артема Веделя, Дмитрия Бортнянского, Николая Лысенко, Николая Леонтовича, Кирилла Стеценко, Леси Дычко , Михаила Вериковского, а также духовные песнопения И. Синицы — композитора и пение руководителя хора «Воскресение».

Одной из любимых песен хора является «Песня, которая вечно жива», на слова и музыку юной хористки Татьяны Голуб.

Выступления 
Юные хористы неоднократно с большим успехом выступали в самых престижных концертных залах Украины: республиканском дворце детей и юношества, Национальном доме органной и камерной музыки, Владимирском патриаршем соборе, колонном зале им. М.В. Лысенко национальной филармонии Украины.

Кроме концертов духовной музыки, дети совместно с Кафедральным хором принимают участие в Рождественских, пасхальных и Архиерейских богослужениях, чем всегда вызывают большое восхищение и искреннюю благодарность многочисленных прихожан.

За последние годы детский хор «Сяйво» приобрел особую популярность не только в городе и области, но и по всей стране. Десятки концертных выступлений ежегодно осуществляет коллектив перед жителями родного города.

Отличия 
С 1983 хор является постоянным участником областных конкурсов-фестивалей 36 школ эстетического воспитания. За это время хор 17 раз подряд боролся за первые места, а в 1999 и 2000 году становился лауреатом VII и VIII Международных фестивалей детско-юношеского хорового творчества «Співає Київщина».

Хор является дважды лауреатом (I место) VII и XIV Международного конкурса-фестиваля «Південна Пальміра» в 2000 и 2008 годах. А в 2008 году ещё и был награждён грамотой За лучшее исполнение обработок украинских народных песен. Также «Сияние» был участником всеукраинского музыкального фестиваля к 250-летию со дня рождения Дмитрия Бортнянского (декабрь 2001, Чернигов), творческого отчета Черниговщины до 10-летия независимости Украины во Дворце «Украина», международной хоровой ассамблеи «Тоника» и фестиваля «Музыкальные премьеры сезона» (март-апрель 2002, Киев). В 2005 году хор «Сяйво» стал лауреатом Всеукраинского фестиваля духовной музыки «о, Матерь Божья, о, райский цветет» в г. Тернополе.

И особую творческую страницу хор вписал в жизнь международного детского центра «Артек». С 2002 года он трижды участвовал в V, VII и IX фестивалях-конкурсах детского хорового искусства «артековские зори» им. Г. Струве:

2002 год — І место в конкурсе и главный приз За лучшее исполнение произведений Г. Струве;

2004 год — I место в конкурсе и снова главный приз фестиваля;

2006 год — Гран-при «Кубок Авдиевского».

За высокий профессиональный исполнительский уровень, активную и стабильную концертную деятельность коллективу присвоено почетное звание «образцовый» (1993). Его руководитель — Сергей Голуб — заслуженный работник культуры УССР (1990).

Высокие достижения хора «Сяйво» на всеукраинских и международных художественных акциях оказали ему высокую честь совместно с Национальной хоровой капеллой" Думка «под руководством народного артиста Украины Е. Савчука, симфоническим оркестром Киевской филармонии и ведущими солистами-вокалистами принять участие в премьере оратории А. Костина» Иосиф Флавий " в Национальной филармонии Украины (2007 г.).

Ссылки 
 http://orthodoxy.org.ua/uk/po_eparhiyah/chernigivska/2006/05/15/1950.html
 Хор «Сяйво»
 http://kmy.org.ua/
 https://wikizero.com/uk/Хор_«Сяйво»
 https://nizhen.com.ua/?part_id=18
 Официальная группа в ВКонтакте
 https://www.mynizhyn.com/news/misto-i-region/4601-nizhinskii-hor-sjaivo-otrimav-gran-pri-na-vseukrayinskomu-konkursi.html

Хоры Украины
Детские хоры